Осенние сны (фильм, 1987) — советский фильм режиссёра Игоря Добролюбова. 
 Осенние сны (фильм, 2015) — американский фильм режиссёра Нилла Фёрнли.